Фредерик С. Билетникофф (; 23 февраля 1943, Эри, Пенсильвания) — профессиональный американский футболист и тренер. Выступал на позиции ресивера. На протяжении четырнадцати сезонов, с 1965 по 1978, играл за «Окленд Рэйдерс» в АФЛ и НФЛ. Один сезон провёл в Канадской футбольной лиге в составе «Монреаль Алуэттс». В составе «Окленда» играл в матче за Супербоул II и стал победителем и самым ценным игроком Супербоула XI. После завершения игровой карьеры начал тренерскую деятельность. С 1989 по 2006 год работал тренером ресиверов в «Рэйдерс». Четыре раза принимал участие в Пробоуле — Матче всех звёзд НФЛ. Член залов славы профессионального (с 1988 года) и студенческого футбола (с 1991 года). Именем Фреда Билетникоффа названа награда, вручаемая лучшему ресиверу первого дивизиона чемпионата NCAA.

Биография

Школа и университет 
Фред Билетникофф родился в Эри, Пенсильвания, в семье русских эмигрантов. В детстве его кумиром был Томми Макдональд, выступавший за «Филадельфию Иглз». Позднее, поступив в университет, он взял себе номер 25 в его честь. Фред учился в старшей школе Тек Мемориал. Помимо футбола он также был членом школьных команд по баскетболу, бейсболу и лёгкой атлетике. 

После окончания школы он поступил в Университет штата Флорида, получив предложение играть за его футбольную команду от главного тренера Билла Питерсона. В то время большинство студенческих команд строило своё нападение за счёт выноса мяча, тогда как Питерсон предпочитал пасовые розыгрыши. Это позволило Фреду раскрыть свой талант принимающего и к концу его обучения команда почти всё время играла в атаке на ресиверов. В одной из игр в 1962 году Билетникофф сделал перехват и занёс тачдаун на 99 ярдов, установив рекорд университета, побитый только в 1987 году. По итогам 1964 года он стал первым игроком «Флориды Стейт Семинолс» выбранным в символическую сборную чемпионата с момента перезапуска футбольной программы в 1947 году. В том же сезоне Билетникофф стал лучшим игроком чемпионата на приёме. Его показатель в 1 179 ярдов не самый выдающийся, но в то время команды редко использовали больше двух ресиверов, что облегчало задачу игроков защиты. Сезон для команды завершился матчем за «Гейтор Боул» 2 января 1965 года. В игре против Оклахомы Фред принял 13 передач на 192 ярда, приведя свою команду к победе со счётом 36:19. Оба показателя Билетникоффа стали рекордами Боула. С 1962 по 1964 год он поймал сто передач, двадцать из которых стали тачдаунами. В 1977 году Фреда включили в Зал славы Университета штата Флорида. В 2013 году газета Miami Herald поместила его на 14 место в списке лучших игроков в истории университетской команды.

В 1991 году он был включён в Зал славы студенческого футбола. С 1994 года организация Tallahassee Quarterback Club Foundation вручает награду имени Фреда Билетникоффа лучшем ресиверу чемпионата NCAA.

Профессиональная карьера 
В 1965 году в профессиональном футболе действовало две крупнейших лиги — Национальная и Американская. Билетникофф был выбран на драфтах обеих организаций. «Детройт Лайонс» из НФЛ выбрали его в третьем раунде под 39 номером, а «Окленд Рэйдерс» из АФЛ во втором под 11. Фред предпочёл калифорнийский «Окленд», позднее объяснив свой выбор нежеланием часто играть в холодную погоду и опасением проиграть конкуренцию в более звёздном составе «Детройта». Из-за русского происхождения он получил от партнёров по «Рэйдерс» прозвище Доктор Живаго. Во время своей первой предсезонной подготовки Билетникофф допускал много потерь и в начале регулярного чемпионата выходил на поле только в специальных командах. Он был довольно эмоциональным игроком и сильно переживал по поводу каждого непойманного мяча. В его шкафчике в раздевалке всегда лежал антацид, который он часто пил перед играми. Шанс проявить себя Фред получил в седьмой игре сезона против «Бостон Пэтриотс». «Рэйдерс» одержали в той игре победу со счётом 30:21, а Билетникофф удачно принял семь передач. Тренерский штаб по-прежнему редко выпускал его в основном составе, но у самого игрока прибавилось уверенности в собственных силах. Всего в сезоне 1965 года он сделал 24 приёма на 331 ярд.

В следующем году Фред с самого начала чемпионата играл чаще и увереннее, но на девятой игровой неделе он порвал связки колена и выбыл из строя до конца сезона. После перенесённой операции Билетникофф вернулся в состав в пятой игре сезона 1967 года. В том году в «Рэйдерс» из «Баффало Биллс» пришёл квотербек Дэрил Ламоника. Они составили сильный атакующий тандем. «Окленд» выиграл тринадцать матчей регулярного чемпионата, проиграв только один. Затем «Рэйдерс» выиграли финал АФЛ у «Хьюстон Ойлерс» и уступили только «Грин-Бей Пэкерс» в Супербоуле II. В том сезоне Билетникофф сделал 40 приёмов на 895 ярдов, занеся пять тачдаунов. В одном из интервью Фред говорил, что любил играть против защитников, стремившихся вывести его из себя. В 1967 году Фред Уильямсон из «Канзас-Сити Чифс» всю неделю перед матчем заявлял журналистам, что сдержит Билетникоффа. В игре первый же пас от Ламоники закончился тачдауном на 56 ярдов. После сезона 1967 года Билетникофф закрепился в основном составе «Окленда» и не покидал его до окончания карьеры в НФЛ.

Билетникофф стал одним из первых игроков, ставших применять различные клейкие составы для улучшения контакта с мячом. Применявшаяся им смесь марки Stickum была запрещена в НФЛ в 1981 году. Много времени Фред уделял изучению соперников и просмотру видеозаписей их игры. Против него часто играло по два игрока защиты, но помощь ему оказывали быстрые партнёры по команде — Арт Пауэлл, Уоррен Уэллс, Клифф Бранч. Перед обороной соперников всегда стояла дилемма: или прикрыть Билетникоффа и рисковать пропустить дальнюю передачу, или позволить Фреду принять мяч. С 1969 по 1974 год он шесть раз подряд включался в символическую сборную чемпионата.

В игре за Супербоул XI против «Миннесоты» 9 января 1977 года Билетникофф сделал четыре приёма на 79 ярдов. В первой половине игры он донёс мяч до отметки в 1 ярд после чего тачдаун Дэйва Каспера сделал счёт 10:0 в пользу «Рэйдерс». После следующего 17-ярдового приёма мяч в зачётную зону занёс Пит Банашак и к перерыву «Окленд» вёл 16:0. Во второй половине игры Фред пробежал с мячом 48 ярдов прежде чем его остановили защитники и Банашак с отметки в 2 ярда ещё раз сделал тачдаун. Три приёма Билетникоффа позволили его команде набрать очки в следующем розыгрыше. По итогам матча он был признан самым ценным его игроком. Только собственная невысокая скорость помешала Фреду набрать очки самому. Билетникофф знал о своих слабых сторонах и много работал над ловлей мяча и движением по маршруту. Главный тренер клуба Джон Мэдден рассказывал, что когда другие ресиверы ловили на тренировках двадцать передач, Фред принимал сто.

В июне 1979 года руководство «Окленда» объявило о том, что Билетникофф получил статус свободного агента после четырнадцати лет в составе команды. Всего за свою карьеру в НФЛ он сделал 589 приёмов на 8 974 ярда и занёс 76 тачдаунов. В 1980 году Фред провёл последний сезон в карьере футболиста, сыграв в Канадской футбольной лиге за «Монреаль Алуэттс». Приняв участие в шестнадцати играх он набрал 470 ярдов и 4 тачдауна.

В 1988 году его избрали в Зал славы профессионального футбола.

Тренерская карьера 
В 1982 году Билетникофф вошёл в тренерский штаб команды старшей школы Оранж Глен в Эскондидо. Затем работал в колледжах Паломар и Дьябло-Вэлли. В 1985 и 1986 году Фред был ассистентом главного тренера в клубах Футбольной лиги Соединённых Штатов «Окленд Инвейдерс» и «Аризона Рэнглерс». После того как лига прекратила свою деятельность он уехал в Канаду, где входил в тренерский штаб «Калгари Стампидерс».

В 1989 году Фред вернулся в «Рэйдерс» и занял место тренера ресиверов. В этой должности он проработал до 2007 года, выйдя на пенсию после самого неудачного сезона в истории клуба. В 2006 году «Окленд» одержал всего две победы при четырнадцати поражениях. Одной из причин слабого выступления стали проблемы с принимающими — Джерри Портер был отстранён от игр руководством клуба за нарушение субординации, а Рэнди Мосс пытался добиться обмена в другую команду. Всего Билетникофф провёл в Рэйдерс тридцать два года жизни.

Вне футбола 
После завершения карьеры в футболе, Билетникофф сосредоточился на работе в благотворительных организациях Biletnikoff Foundation и Tracey’s Place of Hope. Первый фонд был основан семьёй Фреда в память о их дочери. Трейси Билетникофф родилась в 1978 году, в подростковом возрасте пристрастилась к наркотикам, употребляла метамфетамин и героин. Пройдя курс реабилитации, она сама начала помогать трудным подросткам. В 1999 году Трейси была убита её бывшим бойфрендом Мохаммедом Харуном Али. После этих событий Фред и его супруга Анджела открыли Дом надежды, служащий приютом для девушек, попавших в сложную жизненную ситуацию. Одним из спонсоров проекта стал владелец «Окленд Рэйдерс» Марк Дэвис.

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|1965||22||OAK||FL||14||14||7||||24||331||13,8||0||||53||1,7||23,6||||||||||||||||||||||24||13,8||331||0||0
|-
|1966||23||OAK||FL||14||10||7||||17||272||16,0||3||||78||1,7||27,2||||||||||||||||||||||17||16,0||272||3||2
|-
|1967*||24||OAK||||25||14||9||||40||876||21,9||5||||72||2,9||62,6||||||||||||||||||||||40||21,9||876||5||1
|-
|1968||25||OAK||FL||25||14||14||||61||1037||17,0||6||||82||4,4||74,1||||||||||||||||||||||61||17,0||1037||6||0
|-
|1969*+||26||OAK||FL||25||14||14||||54||837||15,5||12||||53||3,9||59,8||||||||||||||||||||||54||15,5||837||12||1
|-
|1970*||27||OAK||WR||25||14||14||||45||768||17,1||7||||51||3,2||54,9||||||||||||||||||||||45||17,1||768||7||0
|-
|1971*||28||OAK||WR||25||14||14||||61||929||15,2||9||||49||4,4||66,4||||||||||||||||||||||61||15,2||929||9||1
|-
|1972+||29||OAK||WR||25||14||14||||58||802||13,8||7||||39||4,1||57,3||||||||||||||||||||||58||13,8||802||7||0
|-
|1973*||30||OAK||WR||25||14||14||||48||660||13,8||4||||32||3,4||47,1||||||||||||||||||||||48||13,8||660||4||0
|-
|1974*||31||OAK||WR||25||14||14||||42||593||14,1||7||||46||3,0||42,4||||||||||||||||||||||42||14,1||593||7||0
|-
|1975||32||OAK||WR||25||11||10||||43||587||13,7||2||||26||3,9||53,4||||||||||||||||||||||43||13,7||587||2||0
|-
|style="background:#afe6ba"|1976||33||OAK||WR||25||13||13||||43||551||12,8||7||||32||3,3||42,4||||||||||||||||||||||43||12,8||551||7||0
|-
|1977||34||OAK||WR||25||14||14||||33||446||13,5||5||||44||2,4||31,9||||||||||||||||||||||33||13,5||446||5||1
|-
|1978||35||OAK||WR||25||16||2||||20||285||14,3||2||||49||1,3||17,8||||||||||||||||||||||20||14,3||285||2||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||190||160||||589||8974||15,2||76||||82||3,1||47,2||||||||||||||||||||||589||15,2||8974||76||6
|}

Статистика в плей-офф 

|1967*||24||OAK||FL||25||2||2||||4||29||7,3||0||||10||2,0||14,5||||||1||-10||0||||0||-10,0||-5,0||0,5||5||3,8||19||0||0
|-
|1968||25||OAK||FL||25||2||2||||14||370||26,4||4||||57||7,0||185,0||||||||||||||||||||||14||26,4||370||4||0
|-
|1969*+||26||OAK||FL||25||2||2||||3||70||23,3||2||||31||1,5||35,0||||||||||||||||||||||3||23,3||70||2||0
|-
|1970*||27||OAK||WR||25||2||2||||8||138||17,3||2||||38||4,0||69,0||||||||||||||||||||||8||17,3||138||2||0
|-
|1972+||29||OAK||WR||25||1||1||||3||28||9,3||0||||12||3,0||28,0||||||||||||||||||||||3||9,3||28||0||0
|-
|1973*||30||OAK||WR||25||2||2||||3||23||7,7||0||||8||1,5||11,5||||||||||||||||||||||3||7,7||23||0||0
|-
|1974*||31||OAK||WR||25||2||2||||11||167||15,2||1||||27||5,5||83,5||||||||||||||||||||||11||15,2||167||1||0
|-
|1975||32||OAK||WR||25||1||0||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0||||||||
|-
|style="background:#afe6ba"|1976||33||OAK||WR||25||3||3||||13||216||16,6||1||||48||4,3||72,0||||||||||||||||||||||13||16,6||216||1||0
|-
|1977||34||OAK||WR||25||2||2||||11||126||11,5||0||||18||5,5||63,0||||||||||||||||||||||11||11,5||126||0||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||19||18||||70||1167||16,7||10||||57||3,7||61,4||||||1||-10||0||||0||-10,0||-0,5||0,1||71||16,3||1157||10||0
|}

Литература

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA на sports-reference.com

Игроки в американский футбол США
Уайд ресиверы
Игроки «Окленд Рэйдерс»
Игроки «Монреаль Алуэттс»
Члены Зала славы профессионального американского футбола